Warcraft III: Reign of Chaos (от ) — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени с элементами RPG. Разработана и выпущена в июле 2002 года компанией Blizzard Entertainment при поддержке Vivendi Universal.

Warcraft III была одной из наиболее ожидаемых игр: более 4,5 миллионов предварительных заказов и более одного миллиона копий игры, проданных менее чем за месяц, сделало её самой быстро распродаваемой ПК-игрой на тот момент. Она была встречена множеством положительных рецензий, а часть изданий отметили игру титулами «Лучшая игра года» и «Лучшая стратегия года». Также игра получила высокие оценки у игроков. В чарте еженедельных продаж от NPD Techworld игра занимала первое место два месяца.

В отличие от предыдущих игр серии количество противоборствующих сторон увеличилось с двух до четырёх: кроме уже известных Альянса и Орды появилась возможность играть за две новые расы — Нежить и Ночных эльфов. Однако общий игровой процесс при этом не изменился — игроку всё так же нужно добывать ресурсы, отстраивать и улучшать базы и нанимать войска, с целью уничтожить армию противника. Нововведением стали герои — уникальные юниты, имеющие особые способности и способные получать опыт при убийстве воинов противника.

Сюжетная кампания игры начинается спустя 12 лет после событий Warcraft II: Beyond the Dark Portal и рассказывает о пришествии демонов в мир Азерота.

В комплекте с игрой поставляется редактор карт World Editor, благодаря которому в сети появилось множество неофициальных карт, в которых игровой процесс может полностью отличаться от обычного. Одной из популярнейших карт стала DotA: Allstars, также получили развитие множество других модификаций, таких как Tower Defense, Hero Survival и др. Через год к игре было выпущено дополнение: The Frozen Throne, которое также стало популярно у игроков и получило множество положительных рецензий.

2 ноября 2018 года на выставке BlizzCon 2018 было анонсировано переиздание игры Warcraft III: Reforged с обновленной графикой, перезаписанными роликами и звуком, и поддержкой 4К-разрешений. Игра вышла 29 января 2020 года и получила смешанные отзывы от критиков и крайне отрицательные оценки от игроков.

Игровой процесс 

Игровой процесс игры Warcraft III проходит на картах различных размеров, с такими деталями рельефа как реки, горы, моря или скалы. Неразведанные области карты изначально скрыты так называемым «туманом войны», когда все области карты скрыты от игрока, а в случае, если дружественные юниты произвели разведку и затем покинули область, она остаётся лишь частично разведанной — игрок видит только последнее состояние местности или зданий противника. В Warcraft III от игроков требуется собирать ресурсы, строить здания и производить боевые подразделения юнитов для разведки карты и победы над противником. В экономике игры используются три основных ресурса — золото, дерево и пропитание. Первые два необходимы для создания подразделений и зданий, в то время как пропитание ограничивает максимальное количество подразделений, которыми можно обладать в конкретный момент времени. Кроме того, была введена система «поддержания» (), которая означает, что производство единиц свыше определённого количества снижает объём добываемого золота, что заставляет игроков воевать ограниченным количеством подразделений.

Игра отображает окружающую среду в классической перспективе с видом сверху под небольшим углом, карту возможно масштабировать и слегка поворачивать. Игровой интерфейс жёстко зафиксирован в нижней части экрана, и отображает мини-карту, информацию о выбранной в данный момент единице или подразделении. Кроме этого, панель также отображает специальные команды, доступные для выбранной единицы или здания. Если выбрано несколько единиц, игра автоматически группирует их по типу, позволяя всем единицам того же типа получать специальные команды. Небольшая верхняя панель отображает текущее время дня (присутствует смена дня и ночи, что в свою очередь, влияет на игровой процесс), а также текущее количество ресурсов и уровень «поддержания». В верхнем левом углу отображаются портреты героев игрока, при щелчке на которые осуществляется быстрый переход к ним.

В Warcraft III используются четыре играбельные стороны конфликта: Альянс, Орда, Нежить и Ночные эльфы. Из предыдущих игр серии вернулись две — Альянс Людей, коалиция людей, дварфов и высших эльфов, а также Орда Орков, состоящая из орков, троллей и минотавроподобных тауренов. Вместе с тем были введены две новые фракции — Нежить, названная Плетью, и Ночные эльфы. Как и в StarCraft, каждая сторона отличается не только внешним видом, но и характеристиками своих представителей, а также общей стратегией боя и методологией постройки базы.

Появление героев 
У игроков появилась возможность заказывать новый класс юнитов — героев. Герои у каждой расы уникальны и помимо способности сражаться наделены дополнительными, особыми способностями, которые усиливаются по мере набора героями опыта и ставят героя выше любого другого юнита. Герой может прокачивать умения, подбирать и использовать предметы (артефакты). Максимальный уровень героя — 10, но уже на 6-м уровне он получает возможность использовать свою самую сильную способность. Всего герой обладает четырьмя умениями (в редакторе это количество можно увеличить), каждое из которых, за исключением сильнейшего, имеет три ступени развития. По сути, герой — аналог главного персонажа из RPG. Он обладает разными типами магических умений — атакующих, защитных, вспомогательных, а также аурами.

Герои резко изменили игровой процесс и баланс — игра стала динамичнее и разнообразнее. Развитие («прокачка») героя осуществлялась по принципу классической RPG, оно стало одним из важнейших факторов игры. У каждой из фракций присутствует по три типа героев, кардинально отличающихся параметрами и способностями: полководец (Leader), рукопашник (Melee fighter) и заклинатель (Caster).
 Полководец является служителем и проводником сверхъестественных сил, дарующих ему, помимо заклинаний, ауру: в определённом радиусе от героя дружественные войска получают постоянное преимущество, не требующее расхода магической энергии (маны).
 Рукопашник (мастер ближнего боя) использует свои способности для усиления себя и против врагов.
 Заклинатель атакует противника дистанционными атаками и творит различные заклинания.

Некоторые параметры героев
 Опыт () — очки, начисляемые герою после каждого убийства враждебного юнита. Накопление опыта приводит к повышению уровня героя. Каждое повышение уровня усиливает героя и даёт возможность повысить уровень одного из его навыков.
 Аура. Обладающие аурой герои распространяют её действие и на ближайших союзных юнитов. Ауры могут повышать показатели защиты, атаки, скорости передвижения, скорости восстановления маны или здоровья и т. п.
 Предметы — вещи, покупаемые для героя в магазине или подбираемые с поверженных нейтральных юнитов, всегда присутствующих на карте. Предметы усиливают характеристики героя, дают ауру, позволяют воспользоваться заклинанием. Предметы могут подбирать, как правило, главные персонажи игры. Инвентарь героя ограничен шестью предметами.

Развитие героя осуществляется набором очков опыта посредством убийства юнитов противника или нейтральных юнитов, охраняющих значимые объекты и нейтральные постройки на карте. Кроме опыта за убийство нейтралов игрок получает золото, а главные из них оставляют после своей смерти ценные предметы. Герой может поднять уровень до 10-го (в режиме сражений) побеждая лишь нейтральных монстров в Reign of Chaos, но в дополнении The Frozen Throne — герой может достичь таким образом лишь 5-го уровня.

Сюжет 
Место действия игры — вымышленный мир Азерот. За несколько лет до событий игры демоническая армия, названная Пылающим Легионом, подчинила себе расу орков, и отправила её через портал на покорение мира Азерот. Данные события были показаны и описаны в играх Warcraft: Orcs & Humans и Warcraft II: Tides of Darkness. Через много лет кровопролитных битв армия орков была побеждена Альянсом — коалицией людей, дворфов и эльфов. Выжившие орки были согнаны в лагеря, где они, казалось, потеряли свою жажду крови. За отсутствием врагов последовал период мира, однако Альянс начал распадаться.

«Исход Орды» 
Обучающая кампания, состоящая из двух глав — в первой игрока обучают управлению армией и интерфейсом игры, во второй — управлению базой. Игрок выступает в роли Тралла, юного вождя орков и шамана. В начальном ролике Тралл видит сон, в котором некий пророк говорит, что он должен повести Орду к землям Калимдора. Тралл подчиняется и начинает готовить войска к отплытию. Позднее в повествовании он снова появляется вместе с другом своего отца, Громмашом Адским Криком, вождём клана Песни Войны, когда орки прибывают к берегам Калимдора.

В демоверсии игры и дополнении The Frozen Throne есть три дополнительные миссии, продолжающие эту кампанию.

«Падение Лордерона» 
Первая полноценная кампания в игре. Ведётся от лица Альянса.

Молодой принц Лордерона Артас Менетил вместе с паладином Утером Светоносным борется с орками из клана Чёрной Горы, отказавшегося плыть за Море с Траллом и по-прежнему поклоняющегося демонам. Позже Артас встречается с магом Джайной, своей давней знакомой. Вместе они спасают деревни Лордерона от внезапно появившейся нежити и ищут причину их появления. Чуть позже, в городе Андорал, Артас и Джайна встречают некроманта Кел’Тузада, который распространяет по Лордерону магическую чуму, превращающую людей в зомби. Артас убивает некроманта. После смерти Кел’Тузада Артас отправляется в город Стратхольм и, движимый ненавистью к нежити, вырезает всё население, отравленное магической чумой и необратимо превращающееся в слуг командующего войсками нежити натрезима Мал'ганиса. Не поддержанный паладином Утером и Джайной, Артас уводит флот и отправляется в Нордскол, где надеется уничтожить демона. В то же время Джайну навещает пророк, советующий ей собрать людей и отплыть в Калимдор.

Встретившись с братом короля дворфов Мурадином Бронзобородом, Артас уничтожает лагерь Плети, но Мал'ганиса там не было. Тем временем в лагерь Артаса прибывает посол из Лордерона, который передает приказ короля вернуться домой. Войска Артаса вырубают лес, за которым находятся корабли, но сам Артас уничтожает корабли и обвиняет своих наёмников в этом. Через некоторое время Артас и Мурадин находят проклятый рунный клинок Ледяную Скорбь. Вопреки уговорам Мурадина, принц раскалывает глыбу льда, в котором был заморожен меч. Мурадина поражает осколком, но Артас не обращает на это внимания. Он забирает меч и возвращается в лагерь. Дальше он в одиночку находит Тёмную Цитадель и убивает Мал'ганиса.

Пока Артас в одиночестве идёт сквозь ледяные пустоши обратно к своим людям, Король-лич Нер’зул сводит его с ума через Ледяную Скорбь и порабощает его душу. Принц присоединяется к Плети и, вернувшись в Лордерон рыцарем смерти, убивает своего отца — короля Теренаса Менетила II.

«Путь проклятых» 
Кампания нежити.

Артас, став рыцарем смерти, получает задание от повелителя ужаса Тихондрия возродить Культ Проклятых и воскресить Кел’Тузада. Для этого он отправляется в город Луносвет, расположенный в Кель’Таласе, так как только сила расположенного там Солнечного Колодца способна возродить некроманта. Во время наступления на земли Кель’Таласа Артас сталкивается с армией высших эльфов под предводительством Сильваны Ветрокрылой. В ходе боёв Артас уничтожает эльфов, а Сильвану превращает в банши — рабыню Короля-Лича.

После воскрешения Кел’Тузад рассказывает Артасу о Пылающем Легионе и о плане по захвату этого мира. Рыцарь смерти узнает, что он был выбран Королём-Личем задолго до создания культа и что повелители ужаса вроде Малганиса и Тихондрия призваны контролировать наступление. Следующей частью плана является призыв Архимонда. Для этого Артас и Кел’Тузад направляются в Даларан за книгой Медива. Кампания заканчивается призывом Архимонда и уничтожением Даларана.

«Вторжение на Калимдор» 
Кампания Орды, продолжающая сюжет обучающей кампании.

Войска Орды прибывают к берегам Калимдора, но, разбросанные бурей, высаживаются в разных местах, и Тралл начинает собирать их вдоль побережья. Здесь он встречает вождя тауренов, Кэрна Кровавое Копыто. Тралл помогает ему защитить свою деревню от кентавров и сопроводить караван кодоев в Мулгор. Кэрн рассказывает Траллу об оракуле, который способен узнавать будущее. Шаман направляется на поиски этого оракула, надеясь узнать судьбу Орды. По пути он встречает Грома Адского Крика, сражающегося с людьми. Разведчики доносят, что люди заняли весь путь, и Тралл нанимает дирижабли гоблинов, чтобы добраться до оракула.

После отлёта Тралла Гром отправляется в лес, чтобы построить новый лагерь к возвращению вождя. Однако во время постройки орками уничтожается много леса, что пробуждает древнего полубога ночных эльфов — Кенария — который в ответ уничтожает большую часть лагеря. Тогда же демон Маннорот появляется в лесу и оскверняет колодец с водой своей кровью. Орки, почувствовав силу, исходящую от этого колодца, пробуют его воды и становятся гораздо сильнее и кровожаднее. Благодаря полученной силе, они убивают Кенария, но впадают в зависимость от Маннорота.

Тралл и Кэрн тем временем пробиваются через лагеря людей, закрывших собой пещеру с оракулом. Пройдя через пещеры в Пике Каменного Когтя, они встречаются с оракулом, которым оказывается Медив, последний Хранитель. Именно он был пророком во сне Тралла, и он убедил Джайну увести часть людей в Калимдор. Медив сообщает, что Пылающий Легион уже захватил земли Лордерона, подчинил себе Грома и весь его клан, и единственный способ победить — объединиться всем расам Азерота против демонов. Тралл и Джайна Праудмур, которая также пришла встретиться с оракулом, соглашаются и заключают союз. Впоследствии они работают вместе, освобождая от демонического подчинения Грома, который убивает Маннорота, но сам погибает от облучения энергией, вызванной взрывом демона.

«Конец вечности» 
Последняя кампания игры ведётся от лица ночных эльфов.

Войска Пылающего Легиона вторгаются в земли ночных эльфов. Верховная жрица Элуны — Тиранда Шелест Ветра пробуждает верховного друида Малфуриона, а позднее освобождает его брата Иллидана из подземной темницы. В Фелвудском лесу Иллидан встречает Артаса, который рассказывает ему о том, что демоны владеют мощным артефактом — черепом Гул’дана — который распространяет порчу на земли ночных эльфов. Иллидану удаётся добраться до этого артефакта, но, вместо того чтобы уничтожить его, он впитывает демоническую силу артефакта в себя. С приобретённой силой Иллидан убивает Тихондрия, но его осуждают ночные эльфы и изгоняют из своих земель. Тем временем возле мирового древа Нордрассил начинается последняя битва. Пока силы Альянса и Орды сдерживают атаки демонов, ночные эльфы устраивают демонам ловушку. Разгромив войска людей, орков и эльфов, командир демонического вторжения Архимонд пробивается к Нордрассилу, чтобы впитать в себя его силу. Неожиданно он подвергается атаке со стороны духов ночных эльфов, которые уничтожают верховного демона. Войска Пылающего Легиона повержены. Люди, орки и ночные эльфы, заключив союз, начинают новую жизнь в Калимдоре.

Онлайн-игра на Battle.net 

Warcraft III является второй игрой в серии Warcraft, которая поддерживает сетевую игру через интернет на сервере Battle.net. В игре присутствуют четыре сервера, условно разделенные на Северную и Южную Америки, Азию и Европу, игроки которых могут играть между собой, но не могут взаимодействовать с игроками с другого сервера. На Battle.net можно играть только с лицензионной копией игры.

Для входа в систему игроку нужно нажать кнопку «Battle.net» в главном меню игры. Игра сама выбирает сервер, однако при желании можно выбрать любой из четырёх серверов, нажав кнопку с изображением лупы. После успешного соединения игроку показывается экран приветствия в виде стилизованных ворот с замком в виде головы льва, и становится возможным авторизоваться или зарегистрироваться. После авторизации игрок попадает на главную страницу, с которой он может начать играть. Сверху на ней присутствует панель с кнопками, с помощью которых игрок может начать играть либо посмотреть свой профиль, перейти во встроенный чат или на веб-страницы турниров и рейтингов. Также на главной странице присутствуют новости и статистика по текущему количеству игроков и игр в системе.

Все игры в системе делятся на рейтинговые и пользовательские. Для проведения рейтинговых игр предназначена система автоматического поиска противников: игроку или группе игроков нужно выбрать вариант игры (1x1-4x4 или FFA), свои расы и, по желанию, исключить несколько доступных карт. После этого необходимо нажать кнопку «Начать игру», и система начнет поиск противников, соответствующих текущему уровню игрока или команды, который отображается в виде числа. В рейтинговую игру может играть один человек или союзная команда от двух до четырёх человек. По результатам рейтинговых игр начисляются и снимаются очки, а, получив определённое количество очков, игрок или команда получает или теряет уровень.

Все остальные игры являются пользовательскими, не влияют на рейтинг и по ним не ведется статистика. Для начала такой игры нужно нажать кнопку «Пользовательская игра», после чего игроку будет доступен интерфейс, похожий на интерфейс игры по локальной сети.

Разработка и развитие игры 
Blizzard анонсировала Warcraft III, тогда ещё без приставки Reign of Chaos, 2 сентября 1999 года на европейской выставке European Computer Trade Show (ECTS). Тогда же было объявлено, что в отличие от Warcraft II новая игра будет полностью трёхмерной, в ней будет шесть игровых рас (Орки, Люди, Демоны и ещё три неизвестных), и она будет выполнена в новом жанре Role Playing Strategy. Последнее означало, что игрок будет меньше фокусироваться на сборке ресурсов и управлении базой и больше — на развитии подконтрольных ему отрядов и выполнением квестов. Были показаны скриншоты игры и видеоролики, демонстрирующие геймплей. Графически игра выглядела весьма хорошо для того времени. Было сообщено, что игра выйдет в 2000 году.

К 2000 году стало известно, что четвёртой игровой расой станет Нежить. В июне этого же года журнал GameSpot провел интервью с Робом Пардо, который сообщил, что игра закончена на 30 % и что из игры была удалена одна из шести рас, которая так и осталась неназванной. В декабре стала известна пятая играбельная раса, ею стала раса Ночных эльфов.

На выставке MacWorld Expo в июле 2000 года Blizzard объявила, что игра будет выпущена и для компьютеров Macintosh.

В конце 2000 года игра была перенесена на начало 2001 года. Тогда же Blizzard отказалась от жанра RPS, и было решено оставить игру в стиле Real Time Strategy с наличием героев. Позже сроки выхода сдвигались ещё два раза: сначала игру перенесли на вторую половину 2001 года, и затем — окончательно на 2002 год.

1 февраля 2001 года стало известно полное название игры — Warcraft III: Reign of Chaos. Тогда же стало известно, что количество играбельных рас сократится до четырёх. Ими стали Альянс, Орда, Ночные эльфы и Нежить. Из Пылающего легиона решили оставить только юнитов и здания.

В ноябре 2001 года Blizzard выпустила обновление 1.09c для Diablo II, с помощью которого производился анонимный сбор информации о конфигурациях компьютеров для будущей оптимизации Warcraft III. Однако, при установке обновления можно было отменить сбор данных.

С 7 января по 8 февраля 2002 года состоялся набор бета-тестеров. Было отобрано около 5000 человек. В бета-версии было возможно играть только через Battle.net, и отсутствовали одиночная игра и возможность игры по локальной сети. Для тех, кто не участвовал в бета-тесте, Blizzard примерно раз в 1-4 дня представляла одного юнита или героя из игры.

Существует английская демоверсия игры, которая вышла 2 декабря 2002 года, через шесть месяцев после выхода игры. Она содержит 5 миссий за орду, две из которых взяты из пролога Reign of Chaos, а три новые в дальнейшем вошли как отдельная мини-кампания в дополнение The Frozen Throne. В демоверсии нет возможности играть по сети и на пользовательских картах, и отсутствует редактор World Editor. В ней также можно играть через Battle.net, но только матч один-на-один за орду и только между игроками демоверсии. Она занимает около 100 Мб, и её PC- и Mac-версии можно скачать с ftp Blizzard. Из всех юнитов только Тралл говорит смешные фразы, если по нему кликать несколько раз. Остальные юниты смешных фраз не говорят.

World Editor 

Warcraft III включает в себя редактор сценариев, использующий скриптовый язык, подобно тому, который был в StarCraft. С помощью редактора возможно изменять характеристики любого юнита, здания и заклинаний. Это привело к созданию игроками своих собственных (custom) киносцен, диалоговых вставок и погодных эффектов. Есть даже любительские фильмы, созданные с помощью World Editor. Многие custom-карты имели своеобразный, непохожий на оригинал геймплей. Редактор сценариев внёс огромный вклад в долговечность игры.

Warcraft 3: Reforged 

На BlizzCon 2018 2 ноября 2018 года Blizzard анонсировала ремастер Reign of Chaos и Frozen Throne под названием Warcraft III: Reforged с участием реконструированных персонажей и графики с перспективным выпуском в 2019 году. Тем не менее выпуск задержался − переработанная версия игры поступила в продажу 29 января 2020 года.

Рецензии и оценки 

Большинство критиков похвалило графику игры, включая дизайн юнитов и сам мир, заключив, что Blizzard успешно вошла в трёхмерный мир. Немецкий журнал PC Games сравнил внешность юнитов в с участниками конкурсов красоты и отметил многие детали: такие как развевающиеся накидки, рыцари которые переминаются с ноги на ногу и воду, окрашивающуюся красным цветом, когда юниты умирают в ней. Особо были отмечёны видеоролики кампании, и многие критики назвали их впечатляющими. Однако, GameSpot отметил что модели персонажей посредственного качества, в особенности когда они видны вплотную при просмотре внутриигровых заставок. Критики также высоко оценили простой интерфейс и что игрокам очень легко контролировать свои подразделения.

Журнал «Игромания» поставил игре 9 баллов из 10 возможных и присвоил награду «Лучшая стратегия» 2002 года. Также она была номинирована на награду «Лучший сюжет», однако не получила её, так как, по мнению критиков, «слишком уж неожиданны повороты истории Warcraft».

Примечания

Ссылки 

 Warcraft III на сайте компании Blizzard
 Warcraft III на сайте Battle.net
 Warcraft III на сайте 1С-СофтКлаб

Warcraft (стратегии)
Компьютерные игры 2002 года
Компьютерные игры, разработанные Blizzard Entertainment
Игры для macOS
Игры для Windows
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Стратегии в реальном времени
Стратегии с ролевыми элементами